Cette page concerne les événements qui se sont produits durant les années 2016 à 2020 en Lorraine.

Événements

2016 

 Metz Handball remporte le titre national de handball féminin.

 L'ASNL est champion de France de football de seconde division, le Football Club de Metz est troisième de cette même compétition. Les deux clubs lorrains accèdent à la ligue 1.

Février 

 21 février :  réouverture du Mémorial de Verdun, après 3 ans de travaux de rénovation et d'agrandissement.

Avril 

 1 avril : une météorite tombe à Anoux.
 16 avril : Patrick Weiten devient député UDI de la  de la Moselle, en remplacement d'Anne Grommerch, décédée.
 23 avril : le jardin botanique du Montet est rebaptisé Jardin botanique Jean-Marie Pelt

Mai 
 27 et 28 mai : Le rallye de Lorraine se déroule près de Saint-Dié.
 29 mai : 
 Angela Merkel et François Hollande ensemble à Verdun pour la célébration du centenaire de la bataille;
 et pour l'inauguration officielle du mémorial de Verdun rénové et agrandi, à la même date qu'avait choisie le général de Gaulle pour fêter le cinquantenaire de la bataille en 1966.

Juillet 
  : la Communauté urbaine du Grand Nancy devient la Métropole du Grand Nancy à la suite du décret du , après avis favorable de la totalité des conseils municipaux des communes intéressées

 3 juillet : mise en service du second tronçon de la LGV Est européenne entre Baudrecourt et Vendenheim.

Septembre 

 4 septembre : Justine Kamara est élue Miss Lorraine 2016 à Vittel.

 30 septembre, 1 et 2 octobre : Festival international de géographie, à Saint-Dié-des-Vosges, sur le thème : Un monde qui va plus vite ?.

Octobre 
 8 au 16 octobre : fête de la Science 2016 en Lorraine

2017 

 Concentration dans le secteur de la Mirabelle : Vegafruits rachète Clair de Lorraine.

 Sortie de Nos patriotes, film historique français réalisé par Gabriel Le Bomin et partiellement tourné dans le département des Vosges. Il s'agit de l'adaptation du roman Le Terroriste noir (2012) de Tierno Monénembo.

 Metz Handball remporte le titre national de handball féminin et la Coupe de France de Handball Féminin..

Février 
 9 février : le Guide Michelin publie son palmarès 2017 : la Lorraine compte 13 restaurants étoilés (1 étoile), comme en 2016, 2 en Meurthe-et-Moselle, 9 en Moselle et 2 dans les Vosges.

Mars 
 21 et 22 mars : le Championnat de France du Dessert se tient au lycée Stanislas à Villers-les-Nancy. Philippe Etchebest préside le jury.

Avril
 30 avril : le Groupe BLE Lorraine lance sa web radio, BLE Radio, située à Clouange.

Mai 
 .

Juin 
 Juin : l'Affaire Grégory est relancée.
 2 juin : annonce par la Cristallerie de Baccarat de son rachat par la société chinoise Fortune Fountain Capital.
 11 et 18 juin : sont élus députés pour la  législature de la Cinquième République :
 dans le département de Meurthe-et-Moselle (Élections législatives de 2017 en Meurthe-et-Moselle):
 Carole Grandjean dans la première circonscription;
 Laurent Garcia dans la seconde circonscription;
 Xavier Paluszkiewicz dans la troisième circonscription;
 Thibault Bazin dans la quatrième circonscription;
 Dominique Potier dans la cinquième circonscription;
 Caroline Fiat dans la sixième circonscription;
 dans le département de la Meuse (Élections législatives de 2017 dans la Meuse) :
 Bertrand Pancher dans la première circonscription;
  Émilie Cariou de La République en marche, dans la deuxième circonscription; 
 dans le département de la Moselle (Élections législatives de 2017 en Moselle):
 Belkhir Belhaddad dans la première circonscription;
 Ludovic Mendes dans la seconde circonscription;
 Richard Lioger dans la troisième circonscription;
 Fabien Di Filippo dans la quatrième circonscription;
 Nicole Gries-Trisse dans la cinquième circonscription;
 Christophe Arend dans la sixième circonscription;
 Hélène Zannier dans la septième circonscription;
 Brahim Hammouche dans la huitième circonscription;
 Isabelle Rauch dans la neuvième circonscription;
 dans le département des Vosges (Élections législatives de 2017 dans les Vosges):
 Stéphane Viry dans la première circonscription;
 Gérard Cherpion dans la seconde circonscription;
 Christophe Naegelen dans la troisième circonscription;
 Jean-Jacques Gaultier dans la quatrième circonscription.

 30 juin : le gouvernement Philippe numéro 2 prend le vert pour un séminaire gouvernemental à Nancy.

Septembre 

 24 septembre : 
 sont élus sénateurs de Meurthe-et-Moselle 
 Véronique Guillotin, est élue sénatrice de Meurthe-et-Moselle.
 Jean-François Husson
 Philippe Nachbar
 sont élus sénateurs de la Meuse :
 Gérard Longuet
 Franck Menonville

 29, 30 septembre et 1 octobre : Festival international de géographie, à Saint-Dié-des-Vosges, sur le thème : Territoires humains, mondes animaux.

Décembre 

 1 décembre : Gérard Collomb, ministre de l'intérieur vient à Nancy inspecter le dispositif de sécurité mis en place pour le défilé de la Saint-Nicolas prévu le .
 5 décembre : 772ème édition de la procession de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port

2018

Mars

Naissances

Décès

2016 

 12 février à Nancy : Daniel Prévot, né le  à Rouceux (Vosges), mathématicien, spéléologue et lichénologue français.

 5 mai à Nancy : François Roth, né le  à Gien (Loiret), historien français. Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Nancy, il est spécialiste de l'histoire contemporaine en Lorraine et a notamment dirigé la revue Annales de l'Est.

 14 décembre à Fameck : Mario Giubilei, né le , prêtre ouvrier français d'origine italienne qui a consacré sa vie à la jeunesse et aux populations défavorisées de la vallée de la Fensch, en Moselle, France. Il est également connu comme l'un des fondateurs du Festival du Film Arabe de Fameck qu'il a longtemps présidé.

2017 

 11 février à Niderviller (Moselle: Léon Spahn, dit Gabriel Spahn, né le  à Walscheid (Moselle, militant des milieux associatifs et sportifs internationaux. Dès l'adolescence il adhère aux associations locales où il effectue une longue carrière de sportif qui le conduit tout naturellement à celle de dirigeant.

 1 mars : Antoine Porcu, né le  à Longwy, homme politique français membre du PCF.

 15 mars à Nancy : Job Durupt, né le  à Nancy (Meurthe-et-Moselle), architecte, homme politique français, député de Meurthe-et-Moselle et conseiller régional de Lorraine, membre du PS puis du MDC.

 4 avril à Metzervisse  : Raymond Reisser, né le  à Lyon, est un coureur cycliste français (sprinter).

Voir aussi 
 L'année 2016 dans le monde, L'année 2017 dans le monde, L'année 2018 dans le monde, L'année 2019 dans le monde, L'année 2020 dans le monde
 2016 en France, 2017 en France, 2018 en France, 2019 en France, 2020 en France
 Bibliographie de la Chronologie de la Lorraine
 Élections législatives de 2017 en Meurthe-et-Moselle

Notes et références 
Notes

Références

Chronologie de la Lorraine
2016 en France
2017 en France
2018 en France
2019 en France
2020 en France